Ex tempore, latinski izraz
Ex tempore (likovna manifestacija)
Jazz ExTempore